Яков Яковлев:
 Яковлев, Яков Аркадьевич (настоящая фамилия Эпште́йн; 1896—1938) — советский государственный и политический деятель. Академик ВАСХНИЛ.
 Яковлев, Яков Семёнович (1962—2020) — саамский живописец, художник по оформлению книг, мастер декоративно-прикладного искусства.
 Яковлев, Яков Яковлевич (в монашестве Иннокентий; род. 1947) — епископ Русской православной церкви, епископ Александровский и Юрьев-Польский.